Смет:
 Смет, Густав де (1877—1943) — бельгийский художник.
 Смет, Лора (род. 1983) — французская актриса.
 Смет, Паскаль (род. 1967) — бельгийский политический деятель, член Социалистической партии Фландрии.